Okręty US Navy o nazwie USS  "Scourge":
 Pierwszy "Scourge" został przechwycony z rąk brytyjskiego korsarza. W 1812 sprzedany.
 Drugi "Scourge" był brytyjskim okrętem przechwyconym w 1812.
 Trzeci "Scourge" był parowcem. W służbie w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej. Sprzedany w 1848.

Scourge